Maria Radu se poate referi la:

 Maria Radu (atletă) (n. 1959), atletă română
 Maria Radu (cântăreață) (n. 1975), cântăreață română